Sibila de Sajonia-Coburgo y Gotha (Sibylla Calma Maria Alice Bathildis Feodora; Gotha, 18 de enero de 1908 - Estocolmo, 28 de noviembre de 1972) fue la primera hija de Carlos Eduardo, duque de Sajonia-Coburgo y Gotha y de la princesa Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, conocida por ser la esposa del príncipe Gustavo Adolfo, duque de Västerbotten y madre del actual rey Carlos XVI Gustavo. Nunca llegó a ser reina, ya que su marido falleció antes de subir al trono.

Biografía

Nacimiento y familia 
Sibila nació en el Castillo de Friedenstein el 18 de enero de 1908. Fue el segundo hijo y primera hija del duque Carlos Eduardo Sajonia-Coburgo y Gotha y de la princesa Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein, hija de Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg y de Federico Fernando de Schleswig-Holstein, y era descendiente de varias familias nobles de la Suecia medieval, entre ellas de una hermana de santa Brígida de Suecia. A través de su padre, era una bisnieta de la Reina Victoria del Reino Unido. Su abuelo era el príncipe Leopoldo, duque de Albany, hijo menor de la reina Victoria y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Su padre fue una figura controvertida en el Reino Unido, por su estatus como soberano del ducado de Sajonia-Coburgo y Gotha, parte del Imperio alemán, durante la Primera Guerra Mundial. Fue privado de sus títulos de duque de Albany y de príncipe del Reino Unido y de tratamiento de Alteza Real junto con sus honores británicos en 1919. En 1918, fue forzado a abdicar al trono del Ducado de Sajonia-Coburgo-Gotha. Después se uniría al Partido Nazi. Esto causaría un considerable desconcierto con su única hermana la princesa Alicia, condesa de Athlone, no obstante le sería leal por el resto de su vida.

Noviazgo 
En noviembre de 1931, Sibylla se desplazó a Londres para asistir a la boda de Lady May Cambridge como dama de honor. Una de las otras damas de honor fue la princesa Ingrid de Suecia, que le presentó a su hermano, el príncipe Gustavo Adolfo, duque de Västerbotten.

Matrimonio y descendencia

Compromiso 
Su compromiso fue anunciado en el Castillo de Callenberg en Coburgo el 16 de junio de 1932.

Boda 
El 19 de octubre de ese mismo año, en Coburgo, Sibila se casó en una ceremonia civil, seguida por una boda por la iglesia el día después. Gustavo Adolfo era el hijo mayor del príncipe heredero Gustavo Adolfo de Suecia (después Gustavo VI Adolfo de Suecia) y de la princesa Margarita de Connaught, una nieta de la reina Victoria. Tanto Sibila como Gustavo Adolfo eran bisnietos de la reina Victoria, por lo tanto eran primos en segundo grado. Sibila nunca se convirtió en princesa heredera ya que su esposo murió antes de su abuelo el rey Gustavo V de Suecia.

La boda se celebró de manera oficial en Coburgo, pero el Presidente Hindenburg había ordenado que ningún honor debía ser pagado. Sin embargo, como la ciudad de Coburgo estaba dominada por el partido nazi en ese momento, las fiestas que se celebraron fueron influenciadas por nazis, lo que provocó una mala impresión en Suecia. La pareja pasó su luna de miel en Italia antes de llegar a Estocolmo el 25 de noviembre de 1932.

Hijos 
 Margarita (1934- ), sra. Ambler.
 Brígida (1937- ), princesa de Hohenzollern.
 Deseada (1938- ), baronesa Silfverschiöld.
 Cristina (1943- ), sra. Magnuson.
 Carlos Gustavo (1946- ), rey de Suecia (1973- )

Princesa de Suecia 
Sibila se unió en matrimonio con el hijo mayor del príncipe heredero Gustavo Adolfo (posteriormente rey Gustavo VI Adolfo de Suecia), el príncipe Gustavo Adolfo, duque de Västerbotten, el 19 de octubre de 1932 por la ley civil y el 20 de octubre del mismo año por la iglesia en la localidad de Coburgo. Los príncipes se establecieron en el Palacio de Haga, en las afueras de Estocolmo. Allí nacerían entre 1934 y 1943 cuatro niñas, Margaretha (1934), Birgitta (1937), Désirée (1938) y Christina (1943), llamadas "las princesas de Haga", y en 1946 el príncipe heredero, Carl Gustaf, el futuro rey Carlos XVI Gustavo.

Hay quienes afirman que Sibila y su marido eran proclives a la Alemania Nazi, mientras que en contradicción, otras opiniones apuntan a una cercanía con el Reino Unido, dados los nexos de ambos príncipes con la familia real británica.

Muerte 
En 1947 falleció su esposo en un trágico accidente aéreo, impidiéndole así la posibilidad de convertirse en reina. A partir de entonces Sibila ocuparía diversos cargos en organizaciones no gubernamentales, y tras el fallecimiento de la reina Luisa en 1965, se desempeñó en la práctica como primera dama.

Sibila murió en Estocolmo de cáncer menos de un año antes de que su hijo ascendiera al trono.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 18 de enero de 1908-28 de marzo de 1919: Su Alteza Real la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo y Gotha, duquesa de Sajonia y princesa de Gran Bretaña e Irlanda.
 28 de marzo de 1919-19 de octubre de 1932: Su Alteza la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo y Gotha, duquesa de Sajonia.
 19 de octubre de 1932-26 de enero de 1947: Su Alteza Real la princesa Sibila de Suecia, duquesa de Västerbotten.
 26 de enero de 1947-28 de noviembre de 1972:  Su Alteza Real la princesa Sibila de Suecia, duquesa viuda de Västerbotten.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de los Serafines (Reino de Suecia, 22/03/1952).

Ancestros

Referencias 

Nobles de Suecia del siglo XX
Nobles de Alemania del siglo XX
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Fallecidos por cáncer
Princesas de Suecia por matrimonio
Damas de la Orden de los Serafines
Nacidos en Gotha
Fallecidos en Estocolmo
Consortes de miembros de la casa de Bernadotte